Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 14001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 22 września 1908 do 9 marca 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

14001-14100

14101-14200

14201-14300

14301-14400

14401-14500

14501-14600

14601-14700

14701-14800

14801-14900

14901-15000

Przypisy 

Lista planetoid 014001-015000